Весну́шки:
 Веснушки — небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета.
 «Веснушки» — танцевальный коллектив.
 Веснушка — персонаж телепередачи «Большой фестиваль».